Panzo ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Panzo (1958–1999), französischer Leichtathlet
 Jonathan Panzo (* 2000), englischer Fußballspieler